Пётр Замя́тин:
 Замятин (Замятнин), Пётр — кавалергард середины XVIII века.
 Замятин, Пётр Александрович (1802—1873) — пермский губернатор в 1855—1857 гг.